Ramón Ayala ist der Name folgender Personen:

* Ramón Ayala (General), venezolanischer General und Politiker 
 Ramón Ayala (Musiker, 1937) (* 1937), argentinischer Musiker und Komponist 
 Ramón Ayala (Musiker, 1945) (* 1945), mexikanischer Musiker und Komponist 
 Ramón Ayala (Judoka) (* 1979), puerto-ricanischer Judoka 
 Ramón Pérez de Ayala (1880–1962), spanischer Schriftsteller, Journalist und Diplomat
 Ramón Luis Ayala Rodríguez, bekannt als Daddy Yankee (* 1976), puerto-ricanischer Rapper